Михайло Олексійович Моїсеєв (22 січня 1939, Свободненський район, Амурська область — 18 грудня 2022) — радянський і російський воєначальник, генерал армії (1989). Начальник Генерального штабу Збройних сил СРСР — перший заступник Міністра оборони СРСР (1988—1991), виконуючий обов'язки Міністра оборони СРСР (22-23 серпня 1991). Член ЦК КПРС (1990—1991).

Біографія 
Михайло Моїсеєв закінчив академію Генерального штаба. У середині 1980-х років був першим заступником командувача військами Далекосхідного військового округа, а згодом і його командувачем. З 1988 по 1991 рік займав посаду начальника Генерального штаба ЗС СРСР — першого заступник міністра обороси СРСР.

У 1991 році, під час серпневого путчу, посів посаду виконувача обов'язків міністра оборони СРСР всього один день. Ним він став 22 серпня, після арешту та відставки міністра оборони Дмитра Язова, а вже наступного дня був звільнений з цієї посади та посади начальника Генштабу ЗС СРСР. Втім, уже наприкінці 1990-х він знову почав працювати з Міноборони. У 2011—2016 роках він представляв у Державній думі Хабаровський край, з 2012 року очолював Російську спілку ветеранів.

Посилання 
 Военная энциклопедия: в 8 томах. — Москва, Военное издательство, 1994—2004. — Т. 5.
 Сторінка на сайті Державної думи РФ
 Гареев М. Мужал на родной земле дальневосточной…: К 80-летию генерала армии М. А. Моисеева // Красная Звезда. — 2019. — 21 января.